Федір Іванович Бóднар (28 травня 1933, с. Великі Чорнокінці, нині Чортківського району Тернопільської області — 19 березня 1988, м. Тернопіль) — український історик, педагог. Кандидант історичних наук (1981).

Життєпис 
Закінчив педагогічний інститут у м. Станіслав (1958, нині Прикарпатський університет у м. Івано-Франківськ).

Працював у колгоспі в рідному селі (1951—1954).

У 1958 — вчитель, директор Молодецької спортивної школи Маньківського району Черкаської області. 1962 — завідувач Маньківського райвно.

Від 1968 — асистент, викладач, доцент, від 1970 — голова профкому фінансо-економічного факультету Київського інститу народного господарства (нині національний економічний університет).

Доробок 
Автор наукових праць.

Джерела 
 Гута Л. Боднар Федір Іванович // 

Уродженці Великих Чорнокінців
Українські історики
Українські педагоги
Кандидати історичних наук України
Випускники історичного факультету Прикарпатського університету
Науковці Київського національного економічного університету
Померли в Тернополі
Педагоги Черкаської області
Педагоги XX століття
Радянські педагоги